Валера () — фамилия:
 Валера, Алекс (род. 1996) — перуанский футболист.
 Валера, Блас (1545—1597/1618) — хронист ордена иезуитов, автор ряда фундаментальных исторических исследований по истории инков.
 Валера, Имон де (1882—1975) — один из ведущих политиков Ирландии.
 Валера, Феликс (род. 1988) — доминиканский боксёр-профессионал.
 Валера, Херман (род. 2002) — испанский футболист.
 Валера, Хосе Грегорио — военный деятель, генерал, президент Венесуэлы (1878—1879).
 Валера, Хуан (1824—1905) — испанский писатель и дипломат.
 Валера Эспин, Хуан (род. 1984) — испанский футболист, защитник.

См. также 
 
 Валерий
 Валерия